Als Demokratische Bewegung werden sowohl allgemeine gesellschaftliche Bewegungen als auch konkrete Organisationen in verschiedenen Ländern bezeichnet.

Gesellschaftliche Bewegungen:

 in Deutschland: Demokratische Bewegung (Deutschland)
 in der Schweiz: Demokratische Bewegung (Schweiz) (siehe auch Demokratische Partei (Schweiz))

Organisationen und Parteien:

 Demokratische Bewegung der Südäthiopischen Völker (Äthiopien, YeDebub)
 Föderalistisch-Demokratische Bewegung der Oromo (Äthiopien, Oromia)
 Bewegung für Demokratie (Slowakei)
 Demokratische Linke Bewegung
 Assyrische demokratische Bewegung (Irak)
 Movimento Democrático das Forças da Mudança-Partido Liberal (São Tomé und Príncipe)
 Demokratische Bewegung – Vereintes Georgien
 Orange Democratic Movement (Kenia)
 Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Brasilien)
 Movimento Democrático de Moçambique (Mosambik)
 United Democratic Movement (Südafrika)

Siehe auch:
 Demokratie
 Demokratische Partei
 Bürgerrechtsbewegung